

Persone
 Andrea Harder (1977) – ex cestista tedesca
 Bertus de Harder (1920-1982) – calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Heinrich Harder (1858-1935) – artista tedesco
 James Harder (1926-2006) – ingegnere statunitense
 Josh Harder (1986) – politico statunitense
 Mike Harder (1973) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista canadese
 Otto Harder, soprannominato Tull (1892-1956) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Pernille Harder (1977) – ex giocatrice di badminton danese
 Pernille Harder (1992) – calciatrice danese, di ruolo attaccante
 Quirinus Johan Harder (1801-1880) – architetto olandese
 Rhea Harder (1976) – attrice tedesca

Altro
 Harder – singolo di Jax Jones e Bebe Rexha del 2019
 Drip Harder – mixtape collaborativo di Lil Baby e Gunna del 2018
 USS Harder (SS-568) – sommergibile statunitense, ceduto all'Italia e rinominato Romeo Romei (S 516)